Une tavelure peut désigner :
 les tavelures, un groupe de maladies cryptogamiques qui touche notamment des arbres fruitiers ;
 la tavelure, autre nom de la variole du porc
 les tavelures, un terme d'optique qui désigne des taches fluctuantes qui donnent un aspect granuleux à une image provenant d'un faisceau de lumière cohérente ;
 l'interférométrie des tavelures () est une technique découverte par Antoine Labeyrie en 1970 pour analyser ces taches.